Погребецкий — русская фамилия. Известные носители:

 Погребецкий, Александр Ильич (1892/1893—1953) — экономист-востоковед, общественный деятель, эсер, известный бонист; во время Гражданской войны был в правительстве .
 Погребецкий, Михаил Тимофеевич (1892—1956) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР, первовосходитель на пик Хан-Тенгри, географ, врач-невропатолог.

Прочее 
 (4468) Погребецкий — типичный астероид главного пояса, который был открыт 24 сентября 1976 года советским астрономом Николаем Черных.

См. также 
 Погребицкий (значения)